Takashi Uemura (Osaka, 2 december 1973) is een voormalig Japans voetballer.

Carrière
Takashi Uemura speelde tussen 1992 en 2002 voor Yokohama Flügels, Vissel Kobe, Sagan Tosu, Kawasaki Frontale, Cerezo Osaka en JEF United Ichihara.

Statistieken

Externe link

Japans voetballer